Rádio Atlântida é uma estação de rádio brasileira com sede em Caxias do Sul, RS. Pertence ao Grupo RBS e opera na frequência 105,7 MHz FM

Programação

Todo o restante da programação é retransmitido a partir da Rede, gerada em Porto Alegre.

Comunicadores
 Rafael Lüdke (@RafaLudke)

Ver também
RBS TV Caxias do Sul

Ligações externas
Página oficial

Caxias do Sul
Atlântida FM Caxias do Sul
Estações de rádio fundadas em 1992